Майор Рафаилович Бреннер (7 января 1907, Екатеринослав — 7 апреля 1973, Баку) — советский пианист и музыкальный педагог. Народный артист Азербайджанской ССР (1968).

Биография 
После окончания Екатеринославского музыкального техникума поступил в Петроградскую консерваторию в класс Леонида Николаева. По окончании консерватории концертировал как солист и ансамблевый музыкант. 

С середины 1930-х годах обосновался в Баку, окончил аспирантуру Бакинской консерватории под руководством Узеира Гаджибекова. 

В 1930-1940-е годы был первым исполнителем ряда произведений азербайджанских композиторов — Кара Караева, Фикрета Амирова и др. Бреннер был одним из основателей азербайджанской фортепианной школы, с 1935 года преподавал в консерватории, с 1951 года профессор; среди его учеников, в частности, Фархад Бадалбейли.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Бреннер Майор Рафаилович — пианист и педагог

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Выпускники Бакинской консерватории
Преподаватели Бакинской консерватории
Академические музыканты СССР
Академические музыканты Азербайджана
Народные артисты Азербайджанской ССР
Похороненные на II Аллее почётного захоронения в Баку